

События 
 Суд над Т. Ромилием и Г. Ветурием. Присуждены к штрафу. В Афины отправлены послы Сп. Постумий Альб, А. Манлий и Сервий Сульпиций Камерин (по Т. Ливию Публий С.).
 454/453 — Афинский архонт-эпоним Аристон.
 Уничтожение афинского флота в Египте.
 Афиняне переносят казну союза из Делоса в Афины.
 454 (?) — Пиндар. Истм. 7 (Фивы) — Стрепсиаду Фиванскому.

Римская республика 
 Консулы: Спурий Тарпей Монтан Капитолин и Авл Атерний Вар Фонцинал.
 Народные трибуны: Луций Сикций (Сициний) Дентат и Гай Кальвий Цицерон.
 Плебейский эдил: Луций Алиен.

Скончались 
 Александр I (род. кон. VI в. до н. э.) — царь Македонии в 498—454 годы до н. э.
 Паниасид (род. нач. V в. до н. э.) — древнегреческий эпический поэт, дядя Геродота.

См. также